W5 bzw. W 5 steht für:
 Eutelsat W5, Kommunikationssatellit
 W5 (Sportorganisation) in Russland
 W5, fünfseitiger Spielwürfel (Prisma oder Walze), siehe Spielwürfel #Prismen
 Oertz W 5, deutsches Flugboot
 Roewe W5, chinesisches SUV
 Mahan Air (IATA-Code), iranische Fluggesellschaft

W-5 steht für:
 Wittman W-5 Buttercup, US-amerikanisches Sportflugzeug von Steve Wittman

W.5 steht für:
 Albatros W.5, deutscher Torpedobomber der Albatros Flugzeugwerke
 Cierva W.5, britischer Hubschrauber von Cierva Autogiro

Siehe auch:
 5W

Abkürzung